Существует два населённых пункта с данным наименованием, причём расположены по прямой в 160 км друг от друга (южнее реки Ангары):

 Бузыканово (Иркутская область) — село в Тайшетском районе Иркутской области
 Бузыканово (Красноярский край) — нежилой посёлок в Богучанском районе Красноярского края, расположен на реке Мура.